Luigi Villoresi – agronomo e botanico italiano
 Luigi Villoresi – pilota automobilistico italiano
 Luigi Maria Villoresi – religioso italiano, fondatore del Collegio Villoresi